Les Hippuritoida (ou, en français, les rudistes, du latin « rudis », rude) sont un ordre éteint de mollusques marins fixés, ayant vécu durant l'ère Mésozoïque. Il s'agissait de bivalves, comme l'huître ou la moule, à coquille longue et épaisse (plusieurs dizaines de centimètres) présentant une forte asymétrie entre les valves.

Systématique 
L'ordre des Hippuritoida a été créé en 1965 par le paléontologue Norman Dennis Newell (1909-2005).

Répartition stratigraphique 
Leur répartition stratigraphique s'étend du Jurassique supérieur (Oxfordien) au Crétacé terminal (Maastrichtien).
Ce sont des fossiles de faciès, car en tant qu'organismes ayant contribué à la leur bioconstruction, ils indiquent un ancien milieu récifal. Ils sont en revanche d'assez mauvais fossiles stratigraphiques car non particuliers à un étage.
Extinction du groupe 
Comme nombre d'autres organismes terrestres ou aquatiques du Mésozoïque, tels les dinosaures non-aviens ou les ammonites, les rudistes disparaissent totalement à la fin du Maastrichtien, il y a environ  (millions d'années) lors d'une crise biologique de grande ampleur nommée crise KT ou extinction du Crétacé.

Morphologie 
La valve inférieure, par laquelle se fixe l'animal, est conique et peut prendre des formes diverses selon les familles (hélices, cônes droits, cornes de béliers...). La valve supérieure est généralement moins développée voire operculaire.

Paléoécologie 
Ces bivalves, à l'instar des coraux actuellement, se rencontraient dans des eaux chaudes et peu profondes. On peut même affirmer, par la présence de dasycladales, des algues souvent associées aux rudistes, que la profondeur ne dépassait pas . Ce qui indique, d'une part, que les rudistes exigeaient des eaux turbides et bien oxygénées et d'autre part que ceux-ci ont dû faire face à des exondations lors de grandes marées.

Certains rudistes sont solitaires mais la plupart s'édifiaient en colonie formant des constructions que l'on nomme biohermes. Le démantèlement, le remaniement et la re-sédimentation des fragments de ceux-ci constituent des biostromes. L'espèce  Hippurites socialis en est l'illustration parfaite.

Ils jouaient un rôle important dans la fixation du carbonate de calcium dissous en formant de véritables récifs et sont donc à l'origine de la formation de roches calcaires (rôle pétrogénétique). Ainsi les géologues parlent-ils de « calcaires à rudistes », par exemple les « calcaires à Diceras » du faciès Urgonien.

Nutrition 
La question de l'alimentation des rudistes n'est pas tranchée à l'heure actuelle. Selon le principe de l'actualisme, une théorie a été proposée suggérant que ces organismes auraient pu, comme les coraux qui les ont supplantés à l'heure actuelle, être symbiotiques d'algues vertes unicellulaires (dinoflagellés), les zooxanthelles, et ainsi capables d'une activité photosynthétique.

Les récifs actuels constituent des milieux très oligotrophes (pauvres en nutriments), et les coraux y trouvent dans cette activité photosynthétique la majeure partie de leurs apports trophiques.
Un des arguments proposé à la théorie de la symbiose entre rudistes et zooxanthelles est l'existence d'associations similaires avec des lamellibranches actuels, les bénitiers (genre Tridacna), qui peuplent eux aussi ces milieux récifaux.

On ne connaît pas à l'heure actuelle de preuve paléontologique de cette symbiose. Compte tenu de sa fragilité et de la faible probabilité de fossiliser une telle association, l'absence de fossiles ne peut être un argument permettant de réfuter cette théorie.
En revanche, des découvertes récentes mettent au jour l'existence d'espèces de rudistes vivant en eau plus profondes. Pour ces quelques espèces au moins, il est peu probable qu'elles aient pu se nourrir au moyen de zooxanthelles.

On a également supposé que les rudistes ont pu être, au moins partiellement, des organismes filtreurs, à l'instar de la majorité des lamellibranches actuels.

Histoire 
Les fossiles de rudistes furent décrits pour la première fois par Philippe-Isidore Picot de Lapeyrouse dans la commune de Rennes-les-bains dans les Corbières en 1781, dans la « montagne des Cornes ». Cette description est faite dans l'ouvrage intitulé Description de plusieurs nouvelles espèces d'orthocératites et d'ostracites. Moore, Lalicker et Fischer dans leur Invertebrate Fossils de 1952 classent les Rudistes dans l'ordre des Pachydonta mais en , une nouvelle taxonomie des bivalves est publiée dans le périodique « Malacologia » et depuis lors, l'ordre des Rudistes est nommé Hippuritoida, de la sous-classe des Heterodonta : c'est ainsi qu'ils figurent dans la taxonomie adoptée par le WoRMS.

Classification 
La classification varie selon les époques et les écoles. Peter W. Skelton propose en 2013 :

Sous-ordre Requieniidina 
 Superfamille Requienioidea
 Famille Epiidiceratidae
 Famille Requieniidae
 Sous-famille Requieniinae
 Genre Requienia
 Sous-famille Matheroniinae
 Genre Toucasia

Sous-ordre Radiolitidina 
 Superfamille Radiolitoidea
 Famille Caprinulidae
 Famille Caprotinidae
 Famille Diceratidae
 Famille Hippuritidae
 Famille Monopleuridae
 Famille Plagioptychidae
 Famille Polyconitidae
 Famille Radiolitidae
 Famille Trechmanellidae

 Superfamille Caprinoidea
 Famille Antillocaprinidae
 Famille Caprinidae
 Famille Caprinuloideidae
 Famille Ichthyosarcolitidae

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Piveteau J., 1956. Traité de paléontologie.
 Bilotte M., Rudistes- Généralités.
 Foucault A., Raoult J.-F., 2005. Dictionnaire de Géologie, , Dunod, p. 309.

Articles connexes 

 Récif
 Bioconstruction

Liens externes 

 
 
  Bivalves : Rudistes par Cyril Langlois

†
Ordre de protostomiens préhistoriques (nom scientifique)
Bivalve préhistorique (nom scientifique)
Mollusque du Jurassique
Mollusque du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1965